Cette page contient les pages d'homonymie de Doumbé, Doumbe et N'Doumbé.

 Cédric Doumbé (1992-), un kickboxer camerounais ;
 Mathias Kouo-Doumbé (1979-), un footballeur français ;
 Jean-Joël Perrier-Doumbé (1978-), un footballeur camerounais.

 Joseph Pokossy Doumbe (1932-2021),un pharmacien, personnalité politique et haut fonctionnaire camerounais.

 île Doumbe, une îlot de Nouvelle-Calédonie.

 Frédéric N'Doumbé (1935-1978), un footballeur camerounais.